Coppa dei Balcani 1961-1963 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1963-1964 – edizione della competizione calcistica per club